Juan Fernández Rodríguez (? - doc. Zaragoza, 1536-1541 - ?) fue un pintor aragonés cuya obra transita del estilo tardo gótico en sus conmienzos al pleno renacimiento.

No se tienen demasiadas noticias de él pero la mayoría de sus obras se sitúan en las comarcas de Borja y Tarazona.

Obra 
Tablas del apostolado y el Calvario (hacia 1530), Fuendejalón, ermita de la Virgen del Castillo. 
Retablo de Santa Lucía (hacia 1533), Ambel, iglesia parroquial de San Miguel. 
Retablo de la iglesia parroquial de Ainzón; hacia 1533. 
Panel del Juicio Final y de la Inmaculada (hacia 1533), Tarazona, iglesia de la Magdalena. 
Frontal del altar de la capilla del Rosario (h. 1533-1536), Catedral de Tarazona. 
Retablo de San Lorenzo (doc. 1536), Catedral de Tarazona.
La Coronación de la Virgen (hacia 1538).

Referencias

Enlaces externos 

 Juan Fernández Rodríguez en la Gran Enciclopedia Aragonesa.

Pintores de España del siglo XV
Pintores de Aragón
Pintores de España del gótico
Pintores de España del Renacimiento